IJF peut faire référence à :
 International Judo Federation (en français, Fédération internationale de judo), l'association ayant pour rôle de développer le judo à l'échelle internationale ;
 Internacia Junulara Festivalo, une rencontre espérantophone.